Добрич може да се отнася за:

 Добрич, град в България
 Добрич, село в Област Хасково, България
 Добрич, село в Област Ямбол, България
 Добрич, поле в Поморавието
 Добрич, Сърбия, село в областта Мачва, Сърбия

Вижте също 
 Лазар Добрич – български цирков артист, педагог и режисьор